Алекса́ндровка (), село, 
Владимировский сельский совет, 
Красноградский район, 
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323380506. Население по переписи 2001 года составляет 35 (11/24 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Александровка находится на левом берегу реки Вшивенькая, которая через 5 км впадает в реку Вшивая. Выше по течению на расстоянии в 2 км расположен посёлок Садовое, ниже по течению на расстоянии в 1 км — село Варваровка, на противоположном берегу - село Владимировка. 
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

Происхождение названия

История 
 1905 — дата основания.

Ссылки 
Сайт Верховной рады Украины